Pandolfi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Pandolfi Arbulú (* 1940), peruanischer Politiker
 Claudia Pandolfi (* 1974), italienische Schauspielerin
 Elio Pandolfi (1926–2021), italienischer Schauspieler und Sänger
 Fernando Pandolfi (* 1974), argentinischer Fußballspieler
 Filippo Maria Pandolfi (* 1927), italienischer Politiker
 Giorgio Pandolfi (* 1952), italienischer Filmregisseur
 Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1624–um 1687), italienischer Komponist
 Vito Pandolfi (1917–1974), italienischer Theaterkritiker und -regisseur

Siehe auch:
 Pandolfini
 Pandolfo